Abductie (anatomie) - beweging van een van de ledematen in het frontale vlak om de sagittale as en van het lichaam af vanuit de standaard anatomische positie.
 Abductie (filosofie) - manier van redeneren waarbij een mogelijke verklaring voor een (onverwacht) verschijnsel als de juiste wordt gekozen